90. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 2–4 lutego 1996 roku w niemieckim Inzell. Zawodnicy startowali na naturalnym torze na Stadionie im. Ludwiga Schwabla. Były to pierwsze mistrzostwa, na których wspólnie wystąpili mężczyźni i kobiety. Kobiety startowały po raz 54. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po raz piąty najlepsza była Niemka Gunda Niemann-Kleemann. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Złoto po raz drugi wywalczył Holender Rintje Ritsma. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 41 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 24 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1996 w sportach zimowych
1996 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell